Рубен Харамиљо има више значења:

 Рубен Харамиљо (Хитотол), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Рубен Харамиљо (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Рубен Харамиљо (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Рубен Харамиљо (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Рубен Харамиљо (Тузантан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Рубен Харамиљо (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Рубен Харамиљо (Текамачалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Рубен Харамиљо (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Рубен Харамиљо (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Рубен Харамиљо, Ла Чирипа (Транкосо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику